Blue Smoke — сорок четвёртый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 13 мая 2014 года на лейбле певицы Dolly Records в партнёрстве с Sony Masterworks. Диск дебютировал на 1-м месте в кантри-чартах Австралии и Великобритании на 2-м месте в американском хит-параде Billboard Top Country Albums.

Об альбоме 
Альбом дебютировал на 6-м месте в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 37,000 эквивалентных единиц. Это первый альбом Партон в десятке лучших top-10 в США.
Альбом также дебютировал на втором месте в кантри-чарте Billboard Top Country Albums и на первых местах в кантри-чартах Австралии и Великобритании, где стал её самым успешным диском, проведя 12 недель в top 10 UK Albums Chart, достигнув второго места. 12 декабря 2014 года альбом был сертифицирован в платиновом статусе British Phonographic Industry (BPI). К августу 2016 года тираж превысил 400,000 копий в Великобритании.

Отзывы критиков 
Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.
Он получил 81 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic. Среди отзывов: Country Weekly, AllMusic, Paste, The A.V. Club, The Boston Globe, American Songwriter, Slant Magazine, Exclaim!, CCM Magazine.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации и продажи

Примечания 

Альбомы Долли Партон
Кантри-альбомы
Альбомы на английском языке